Wellsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wellsville (Kansas)
Wellsville (Missouri)
Wellsville (New York)
Wellsville (Ohio)
Wellsville (Pennsylvania)
Wellsville (Utah)